Die Abkürzung ISSRA bezeichnet:

Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare, siehe Päpstliche Universität vom Heiligen Kreuz
Institute of Strategic Studies, Research & Analysis, siehe Universität für Nationale Verteidigung  (Pakistan)

ISSRA